«Дом Gucci» () — художественный фильм Ридли Скотта, премьера которого состоялась 9 ноября 2021 года. Картина снята по книге Сары Форден «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Она рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году. 24 ноября 2021 года фильм вышел в прокат в США, 26 ноября — в Великобритании, 2 декабря — в России. Главные роли в нём сыграли Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс.

Сюжет 
Действие фильма начинается в 1978 году. Патриция Реджани — молодая привлекательная итальянка, работающая офис-менеджером в небольшой автотранспортной фирме, принадлежащей её отцу. На вечеринке Патриция знакомится с Маурицио Гуччи, студентом юридического факультета и наследником 50%-ной доли в модном доме Gucci через своего отца Родольфо. Патриция преследует неуклюжего Маурицио и очаровывает его. Родольфо предупреждает сына, что эта девушка — охотница за деньгами, и угрожает лишить его наследства в случае женитьбы, но Маурицио предпочитает Патрицию отцу. Он женится на Реджани и устраивается на работу в компанию тестя. Патриция беременеет и видит в своем ребёнке путь к семейному примирению. Она сообщает дяде Маурицио, Альдо Гуччи, что беременна; тот приходит в восторг и берёт семью племянника под своё покровительство. Альдо знакомит Патрицию со своим неразумным сыном Паоло, который стремится стать дизайнером дома Гуччи, несмотря на отсутствие таланта. Благодаря ей и Альдо Маурицио и неизлечимо больной Родольфо мирятся незадолго до смерти последнего. Родольфо оставляет своё состояние сыну, но не подписывает документ о передаче акций дома Гуччи; Патриция подделывает эту подпись.

Теперь цель Патриции — получить контрольный пакет акций дома Гуччи, заставив Альдо и Паоло уступить вторые 50 %. Она вступает в конфликт с Альдо из-за продажи дешёвых реплик продукции компании, подталкивая мужа к более активному участию в семейном бизнесе. Паоло передаёт Патриции доказательства того, что Альдо уклонялся от уплаты налогов в США в обмен на её обещание, что ему позволят разработать собственную линию одежды. Альдо арестовывают и приговаривают к году тюрьмы. Патриция сообщает итальянской полиции, что Паоло не имеет права использовать товарный знак Гуччи, и показ его линии останавливают. Патриция и Маурицио просят Паоло продать им свои акции, но он отказывается и разрывает все связи.

Итальянская полиция обыскивает дом Маурицио и пытается арестовать Маурицио за подделку подписи Родольфо. Маурицио и Патриция бегут в Швейцарию, где Маурицио встречает свою давнюю подругу Паолу Франки. После семейной ссоры Маурицио понимает, что устал от влияния жены и теперь, видя её истинное лицо, понимает, что отец был прав. Он приказывает жене и дочери вернуться в Италию и заводит роман с Паолой. Когда бизнес-планы Маурицио наносят ущерб компании, он обращается за помощью к акционерной компании Investcorp., с помощью которой он вынашивает схему приобретения акций компании у обедневшего Паоло. Альдо возвращается из тюрьмы и сразу понимает, что сделал Паоло. Когда Investcorp предлагает выкупить акции Альдо, он отказывается, пока Маурицио не станет инициатором сделки. Удрученный, Альдо продает акции и прекращает контакты с Маурицио.

Патриция пытается помириться с мужем, но он игнорирует её. Позже он просит Патрицию о разводе через своего давнего помощника Доменико Де Соле, но получает отказ. Маурицио нанимает многообещающего дизайнера Тома Форда, чтобы оживить имидж компании с помощью новой линии. Продукция Форда успешна, но Маурицио настолько плохо управлял компанией, что руководителям Investcorp приходится выкупить его пакет акций. Патриция в конце концов так злится на Маурицио, что просит свою подругу, экстрасенса Пину Ауриемму, помочь ей организовать убийство. Та связывает Патрицию с киллерами. Несколько дней спустя Маурицио убивают у входа в его офис.

Заключительные титры описывают судьбу остальных персонажей. Альдо и Паоло умерли в бедности вскоре после продажи своих акций Маурицио. Патриция, Джузеппина и киллеры приговорены к длительным срокам тюремного заключения после ареста за убийство. Gucci полностью приобретена Investcorp и успешно управляется в настоящее время; в компании не осталось членов семьи Gucci.

В ролях 
 Леди Гага — Патриция Реджани
 Адам Драйвер — Маурицио Гуччи
 Джаред Лето — Паоло Гуччи
 Аль Пачино — Альдо Гуччи
 Джереми Айронс — Родольфо Гуччи
 Сальма Хайек — Пина Ауриемма
 Джек Хьюстон — Доменико Де Соле
 Рив Карни — Том Форд
 Камилль Коттен — Паола Франки
 Мадалина Генеа — Софи Лорен

Производство 
О работе над проектом стало известно в июне 2006 года, когда Ридли Скотт был назначен режиссёром фильма по сценарию Андреа Берлоффа. Тогда же появилась неофициальная информация о том, что Анджелина Джоли и Леонардо Ди Каприо сыграют в этой картине Патрицию Реджани и Маурицио Гуччи соответственно. Литературной основой сценария стала книга Сары Форден «Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В феврале 2012 года дочь Скотта Джордан сменила его на посту режиссёра и начала переговоры с Пенелопой Крус о её участии в проекте в роли Реджани. В ноябре 2016 года Вонг Кар Вай стал режиссёром, Чарльз Рэндольф — соавтором сценария, а Марго Робби получила роль Реджани. Наконец, в ноябре 2019 года Ридли Скотт снова был назначен режиссёром. Роберто Бентивенья написал сценарий, роль Реджани досталась Леди Гаге.

В апреле 2020 года компания Metro-Goldwyn-Mayer приобрела права на фильм. В августе того же года начались переговоры с Адамом Драйвером, Джаредом Лето, Аль Пачино, Робертом Де Ниро, Джеком Хьюстоном и Ривом Карни об их участии в проекте. Драйвер, Лето, Пачино и Де Ниро были утверждены к октябрю, Хьюстон и Карни — в декабре; тогда же к актёрскому коллективу присоединился Джереми Айронс. Дариуш Вольский объявил о своем участии в качестве оператора в том же месяце. В январе 2021 года к актёрскому составу была добавлена Камилль Коттен.

Съёмки начались в феврале 2021 года в Риме. Премьера фильма состоялась 9 ноября 2021 года. В прокат картина вышла 24 ноября в США, 26 ноября в Великобритании, 2 декабря в России.

Восприятие 

Патриция Гуччи, дочь одного из героев фильма Альдо Гуччи, заявила от имени семьи, что разочарована картиной. По её словам, авторы «Дома Gucci» «крадут идентичность семьи, чтобы получить прибыль».

Критики положительно отозвались об игре Леди Гаги и Драйвера. Критике со стороны родственников подвергся образ Паоло Гуччи, сыгранного Джаредом Лето. На претензии к образу Альдо Ридли Скотт ответил, чтобы они попробовали найти актёра, который способен сыграть лучше Аль Пачино. Однако критики довольно высоко оценили роль Джареда Лето, отметив его работу несколькими номинациями на различные премии. Леди Гага, в свою очередь, расстроилась, что в фильм не попала её постельная сцена с Сальмой Хайек, над которой они долго работали.

Кассовые сборы 
Ридли Скотт в 2021 году делал ставку на «Последнюю дуэль», но в результате при бюджете в 100 миллионов этот фильм собрал всего 30, тогда как «Дом Гуччи» собрал эту сумму всего за 2 дня. Картина быстро покрыла свой производственный бюджет. По итогам проката фильм смог окупиться, также фильм неплохо заработал на рекламе бренда.

Награды и номинации

Примечания 

Фильмы Ридли Скотта
Криминальные фильмы, основанные на реальных событиях
Экранизации документальной прозы
Фильмы о дисфункциональных семьях
Фильмы о модельерах
Фильмы MGM
Фильмы Scott Free Productions
Фильмы США 2021 года